A 2006-os afrikai nemzetek kupája a 25. kiírása volt a tornának. Az esemény házigazdája Egyiptom volt. 2004-hez hasonlóan ekkor is tizenhat csapat alkotta a mezőnyt, négy négyes csoportba osztva. Egyiptom az ötödik címét nyerte meg, a fináléban a gól nélküli döntetlen után Elefántcsontpartot 4–2-re győzte le a büntetőpárbajban.

Selejtezők 
A 2006-os afrikai nemzetek kupája-selejtező a 2006-os labdarúgó-világbajnokság CAF-selejtezője volt. A világbajnokságra csak a csoportgyőztesek kvalifikálták magukat, viszont az első három helyezett bejutott az afrikai nemzetek kupája mezőnyébe. A kivétel a harmadik csoport jelentette, amelyben a házigazda Egyiptom is szerepelt. Mivel Egyiptom automatikusan kvalifikálta magát az afrika kupára, ezért helyette a negyedik Líbiának ítélték oda az indulási jogot.

2006 volt az első olyan szezon, amelyben a címvédő nem indulhatott automatikusan a tornán. Azonban a 2004-es bajnok Tunézia megnyerte a selejtezőcsoportját, így részt vett a tornán.

Résztvevők 

 
 
  (házigazda)
 
 
 
 
  Kongói DK

Helyszínek

Játékvezetők 

Afrika
  Mohammed Benúza
  Coffi Codjia
  Lassina Paré
  Jerome Damon
  Esszám Abd el-Fattáh
  Modou Sowe
  Divine Evehe
  René Louzaya
  Koman Coulibaly
  Abderrahim al-Arjoune

Afrika (folyt.)
  Mohammed Kezzáz
  Imiere Emmanuel
  Eddy Maillet
  Badara Diatta
  Hálid Abd er-Rahmán
  Mourad Daami

Ázsia
  Shamsul Maidin

Keretek

Eredmények 
Minden időpont helyi idő szerinti: EET (UTC+2)

Csoportkör

A csoport 

<div id="EGYvsLYB">

<div id="MARvsCIV">

<div id="LYBvsCIV">

<div id="EGYvsMAR">

<div id="EGYvsCIV">

<div id="LYBvsMAR">

B csoport 

<div id="CMRvsANG">

<div id="TOGvsCOD">

<div id="ANGvsCOD">

<div id="CMRvsTOG">

<div id="ANGvsTOG">

<div id="CMRvsCOD">

C csoport 

<div id="TUNvsZAM">

<div id="RSAvsGUI">

<div id="ZAMvsGUI">

<div id="TUNvsRSA">

<div id="TUNvsGUI">

<div id="ZAMvsRSA">

D csoport 

<div id="NGAvsGHA">

<div id="ZIMvsSEN">

<div id="GHAvsSEN">

<div id="NGAvsZIM">

<div id="NGAvsSEN">

<div id="GHAvsZIM">

Egyenes kieséses szakasz

Negyeddöntők 
<div id="GUIvsSEN">

<div id="EGYvsCOD">

<div id="NGAvsTUN">

<div id="CMRvsCIV">

Elődöntők 
<div id="EGYvsSEN">

<div id="NGAvsCIV">

3. helyért 
<div id="SENvsNGA">

Döntő 
<div id="EGYvsCIV">

Gólszerzők 

5 gólos
  Samuel Eto'o

4 gólos
  Ahmed Haszán
  Pascal Feindouno
  Francileudo Santos

3 gólos
  Flávio Amado
  Emad Motajeb
  Didier Drogba

2 gólos
  Mohamed Abútríka
  Ousmane Bangoura
  Kaba Diawara
  Albert Meyong
  Obafemi Martins
  Henri Camara
  Mamadou Niang

1 gólos
  Maurito
  Geremi Njitap
  Lomana LuaLua
  Tresor Mputu
  Arouna Koné
  Bakari Koné
  Yaya Touré
  Hoszám Haszan
  Mido
  Amru Zaki

1 gólos (folyt.)
  Baba Adamu
  Matthew Amoah
  Sambégou Bangoura
  Abdesalam Kames
  Garba Lawal
  John Obi Mikel
  Victor Nsofor Obinna
  Christian Obodo
  Taye Taiwo
  Issa Ba
  Souleymane Camara
  Papa Bouba Diop
  Mohamed Kader
  Mamam Cherif Touré
  Riád Buazizi
  Selim Ben Achour
  Karím Haggi
  James Chamanga
  Christopher Katongo
  Elijah Tana
  Benjani Mwaruwari

Öngól
  Abdel El-Saqua (Kongói DK ellen)
  Issah Ahmed (Zimbabwe ellen)

További információk 
 A 2006-os afrikai nemzetek kupája hivatalos honlapja 
 Eredmények az rsssf.com-on 
 Eredmények a Nemzeti Sport Online-on 
 BBC tudósítás 
 Útmutató a csapatokhoz 

Afrikainemzetekkupaja
Afrikai nemzetek kupája